Tony Hawk — серія ігор в жанрі спортивного симулятора скейтбордингу, розроблена Neversoft і видана Activision. Гра названа на честь знаменитого скейтбордиста Тоні Хоука.

Опис 
Гра являє собою спортивний симулятор скейтбордингу. Гравець проходить гру, виконуючи різні завдання. Це може бути, наприклад, виконання складного трюку, участь у турнірі, пошук якого предмета. Після проходження певної кількості завдань, гравцеві відкривається нова карта.

Гравець може створювати свої власні парки для тренування, трюки, персонажа. Так само в грі присутній мультиплеер.

Список ігор

Посилання 
  Tony Hawk Games Wiki 

Відеоігрові франшизи